Tenisový turnaj ATP International German Open 2009 se konal ve dnech 20. až 26. července v německém Hamburku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 1 115 000 eur.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2009